Millsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Millsjön, Södermanland, sjö i Gnesta kommun,  (15,3 ha)
Millsjön (Nora socken, Västmanland, 659756-144339), sjö i Nora kommun,  (14 ha)
Millsjön (Nora socken, Västmanland, 659800-144661), sjö i Nora kommun, 
Millsjön, Dalarna, sjö i Mora kommun,  (28,4 ha)

Se även
Milsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn